Fausto Stiz – ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
 Giancarlo Stiz – magistrato italiano
 Ida Da Poian Stiz – ex arciera italiana
 Paolo Stiz – generale italiano